De Grand Prix-wegrace van Qatar 2005 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 1 oktober 2005 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Qatar